Gabriela pode ser:

Artes e entretenimento 
Gabriela, Cravo e Canela, livro de Jorge Amado (1958)
Gabriela, Cravo e Canela (1960), telenovela brasileira, com Janete Vollu e Renato Consorte
Gabriela (1975), telenovela brasileira, com Sônia Braga no papel-título
Gabriela (2012), telenovela brasileira, com Juliana Paes no papel-título
Gabriela, Cravo e Canela (filme), produção de 1983, com Sônia Braga e Marcello Mastroianni

Pessoas 

Gabriela Andersen-Scheiss - ex-corredora de maratona suíça.
Gabriela Drăgoi - ginasta romena.
Gabriela Goldsmith - atriz mexicana.
Gabriela Hardt - juíza federal brasileira da Operação Lava Jato.
Gabriela Masłowska - política da Polônia.
Gabriela Sabatini - ex-tenista argentina.
Gabriela Spanic - atriz e cantora venezuelana.
Gabriela Alves - atriz brasileira.
Marília Gabriela - apresentadora e empresária brasileira.
Gabriela Angélica de Bourbon - filha do rei Henrique IV de França.
Gabriela Duarte - atriz brasileira.
Gabriela Mistral - pseudônimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, poetisa e diplomata chilena.
Gabriela Schaaf - cantora luso-suíça
Gabriela Langa - cantora moçambicana
Gabriela Leite - socióloga e ex-prostituta brasileira.
Gabriela Moreira - atriz brasileira
Gabriela Senra - atriz brasileira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de prenomes